Име Алфонсо Родригез (-{Alfonso Rodriguez}-) се може односити на:

 Алфонсуса Родригеза (1532-1631), Римокатолочког свеца
 Алфонсо Херера Родригез (-{Alfonso Herrera Rodríguez}-, рођен 1984), мексички певач и глумац, члан групе RBD
 Алфонса Родригеза Јуниора (рођен 1953), оптуженог за убиство, киднаповање и силовање. Осуђен је на смртну казну.